Sparren steht für:

 Sparren, Dachsparren 
 Sparren (Heraldik), Heroldsbild 
 Sparren (St. Niklaus), Maiensäss in St. Niklaus, Kanton Wallis, Schweiz
 Sparren-Falterfisch

Siehe auch:
 Langenmantel vom Sparren
 Sparre
 Sparen (Begriffsklärung)